Gilmer può riferirsi a:

Geografia
Gilmer – città statunitense nel Texas
Contea di Gilmer – contea statunitense nella Georgia
Contea di Gilmer – contea statunitense nella Virginia Occidentale

Persone
Dixie Gilmer – politico statunitense
Harry Gilmer – giocatore di football americano statunitense
Thomas Walker Gilmer – politico e statistico statunitense